Benkő András (1899–1959) politikus, országgyűlési képviselő (FKGP, MFP)
 Benkő András (1923–2001) romániai magyar zenetörténész
 Benkő András (1938) jogász
 Benkő András (1945) középiskolai tanár, politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)